Серебряник — многозначный термин.

 Сребреник — первая серебряная монета, чеканившаяся в Киевской Руси.
 Серебряник — мастер по серебрению.
 Серебряник — на Руси крестьянин на владельческих землях, бравший взаймы у землевладельца деньги (серебро).

См. также

Примечания